Богда́новский сельсове́т — муниципальное образование в Миякинском районе Башкортостана.

Административный центр — село Богданово.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

В 1980 году из состава сельсовета исключён посёлок Покровка.

Указ Президиума ВС Башкирской АССР от 05.11.1980 г. № 6-2/359 «Об исключении некоторых населённых пунктов из учётных данных по административно-территориальному делению Башкирской АССР»:
Президиум Верховного Совета Башкирской АССР постановляет:

В связи с переселением жителей и фактическим прекращением существования исключить из учётных данных по административно-территориальному делению Башкирской АССР следующие населенные пункты:

по Миякинскому району:

п. Покровка Богдановского сельсовета.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Зиязетдинов, Рим Саляхович (род. 19 апреля 1953) — театральный актёр, Народный артист Республики Башкортостан (2004).
 Мифтахов, Мансур Сагарьярович (род. 23 июля 1947) — химик, доктор химических наук (1988), профессор (1991), член-корреспондент АН РБ, лауреат Государственной премии РФ (1992).

Примечания 

Муниципальные образования Миякинского района
Сельские поселения Башкортостана